La expresión Camino de Oregón puede referirse a dos cosas:

 Senda de Oregón (en inglés, Trail of Oregon), también llamada ruta, camino o sendero de Oregón, la ruta histórica de emigración al oeste de los Estados Unidos que siguieron los primeros colonos entre 1840 y 1869, en que fue inaugurado el ferrocarril transcontinental.

 Camino de Oregón, la película «Way West», dirigida por Andrew V. McLaglen en 1967, con Kirk Douglas, Robert Mitchum y Richard Widmark.